Le Val de Saône désigne une des 9 subdivisions administrative du Grand Lyon.
Le Val de Saône désigne également une petite région naturelle partagée par quatre départements : l'Ain, la Côte d'Or, le Rhône et la Saône-et-Loire.